Cet article recense les sites protégés en Seine-Saint-Denis, en France.

Liste

Sites classés

Sites inscrits

Annexes

Articles connexes 
 Site classé ou inscrit en France

Liens externes 
 
 

Sites Protégés